Мамаса:

 Мамаса — один из австронезийских языков Индонезии;
 Мамаса — округ в Индонезии;
  — город и район в округе Мамаса;
  — деревня в районе Мамаса;
  — река в Индонезии.